

Kraje związkowe w RFN 
 Saksonia (niem. Sachsen) – dawne Królestwo Saksonii
 Saksonia-Anhalt – dawna prowincja pruska Saksonia (Provinz Sachsen)

Dawne księstwa niemieckie 
 Elektorat Saksonii (Kurfürstentum Sachsen) – elektorat
 Księstwo Saksonii (Herzogtum Sachsen) 
 Królestwo Saksonii (Königreich Sachsen) – królestwo (1806–1918)
 Saksonia-Altenburg
 Saksonia-Coburg-Gotha
 Saksonia-Coburg-Saalfeld
 Saksonia-Eisenach
 Saksonia-Gotha
 Saksonia-Jena
 Saksonia-Lauenburg
 Saksonia-Römhild
 Saksonia-Saalfeld
 Saksonia-Weißenfeld
 Saksonia-Weimar
 Saksonia-Weimar-Eisenach
 Saksonia-Wittenberga

Miasta, gminy i części miast 
 Sachsen bei Ansbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Środkowa Frankonia
 Hohensachsen i Lützelsachsen – części miasta Weinheim, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Karlsruhe
 Sachsenheim – w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Stuttgart
 Saxen (Górna Austria) – gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Górna Austria

Inne 
 SMS Sachsen – nazwa niemieckich okrętów